Sárosi László (?–?) úszó, vízilabdázó
 Sárosi László (1932–2016) válogatott labdarúgó, hátvéd (Vasas)
 Sárosi László (1946) olimpia bajnok vízilabdázó